Банніков, Банников

Жінки 
 Баннікова Васса Іванівна (1904—1981) — ланкова, Герой Соціалістичної Праці.
 Банникова Галина Андріївна (1901—1972) — радянський графік, художник шрифту.
 Баннікова Олена Юріївна — український астрофізик.

Чоловіки 
 Банніков Андрій Григорович (1915—1985) — заслужений діяч науки РРФСР, професор, доктор біологічних наук.
 Банніков Борис Федорович (1923—1943) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Банніков Василь Васильович (1925—1951) — сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Банніков Віктор Максимович (1938—2001) — український радянський футболіст, воротар. Заслужений майстер спорту СРСР (1991). Перший президент Федерації футболу України з 1991 до 1996 року. Перший віце-президент Федерації футболу України з 1996 до 2001 року.
 Банніков Георгій Петрович (1928—2010) — актор театру та кіно, театральний режисер.
 Банніков Григорій Костянтинович (1904—1971) — радянський інженер-електродник, лауреат Сталінської премії.
 Банников Олександр Олександрович (1918—1991) — український скульптор.
 Банніков Юрій Олександрович (* 1938) — український державний і господарський діяч, 4-й міністр економіки України.